Кхандва:

 Кхандва — город в индийском штате Мадхья-Прадеш.
 Кхандва — округ в индийском штате Мадхья-Прадеш.